Бурля — река в Оренбургской области России. Впадает в Ириклинское водохранилище, до его образования устье реки находилось в 1860 км по левому берегу Урала. Длина — 29 км.

Данные водного реестра 
 Бассейновый округ — Уральский
 Речной бассейн — Урал (российская часть бассейна)
 Речной подбассейн — отсутствует
 Водохозяйственный участок — Урал от Магнитогорского гидроузла до Ириклинского гидроузла

Примечания 

Притоки Урала
Реки Кваркенского района